Ждрело на Ерма може да се отнася за:

 Трънското ждрело
 Погановското ждрело